Bupleurum angolense är en flockblommig växtart som beskrevs av C.Norman. Bupleurum angolense ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
angolense